Ocros (stad), een stad in Peru
Ocros (provincie), een provincie van Peru
Ocros (district), een district van Peru